Galeus Rafinesque, 1810 – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae)
 Galeus Schaeffer, 1760 – synonim rodzaju Galeorhinus
 Galeus Valmont de Bomare, 1768 – synonim rodzaju Prionace
 Galeus Walbaum, 1792 – synonim rodzaju Squalus
 Galeus Leach, 1818 – synonim rodzaju Mustelus
 Galeus Garman, 1913 – synonim rodzaju Prionace
 Galeus Cuvier, 1816 – synonim rodzaju Galeorhinus